Mit Schichttorte werden folgende Torten bezeichnet:
 Cassata
 Malakow-Torte
 Dobostorte